Die Prva Liga FBiH 2011/12 war die insgesamt 17. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die zwölfte als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 13. August 2011 und endete am 9. Juni 2012.

Meister wurde der NK Gradina Srebrenik.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2012/13 auf, während die letzten vier Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle transfermarkt.de
 futbol24.com
 rsssf.com

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12